Die Tennis-Bundesliga der Damen wurde 2012 zum 14. Mal ausgetragen. In der Saison 2012 spielten nur noch sechs Mannschaften in der 1. Bundesliga.

Die Spiele wurden vom 13. Mai bis 10. Juni 2012 ausgetragen.

Saisonüberblick 
Nach dem Rückzug von Teamsponsor Vacono verzichtete der TC Radolfzell auf die Titelverteidigung und zog seine Bundesligamannschaft zurück. Ebenso verzichtete der Fünfte der Saison 2011, der TC Rot-Weiß Wahlstedt auf die Teilnahme an der 1. Bundesliga. In der Saison 2012 spielten demnach nur insgesamt sechs Mannschaften um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.

Aus der 2. Tennis-Bundesliga gab es 2012 zwei Aufsteiger, den WSH Ratingen, der 2012 unter dem nach dem Teamsponsor benannten Teamnamen M2Beauté Ratingen an den Start ging und auf Anhieb Zweiter wurde, und TC 1899 Blau-Weiss Berlin. Letztere steigen nach dem einjährigen Gastspiel im Oberhaus auch gleich wieder in die zweite Bundesliga ab.

Den Titel sicherte sich 2012 der TC WattExtra Bocholt, der Vizemeister der beiden Vorjahre. Der Titelträger stand erst nach Austragung der Doppel am letzten Spieltag in Bocholt fest, wo der Gastgeber gewissermaßen in einem Endspiel die Mannschaft aus Ratingen knapp mit 5:4 besiegen konnte.

Spieltage und Mannschaften

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

1. Spieltag (13. Mai) 
TC WattExtra Bocholt – TEC Waldau Stuttgart – 9:0, 18:1, 105:53
TC Rüppurr Karlsruhe 1929 – ETuF Essen – 6:3, 13:9, 86:77
M2Beauté Ratingen – TC ZWS Moers 08 − 7:2, 16:5, 100:61

2. Spieltag (18. Mai) 
TEC Waldau Stuttgart – ETuF Essen – 3:6, 9:12, 77:82
 TC Rüppurr Karlsruhe 1929 – M2Beauté Ratingen – 1:8, 3:16, 49:98
TC ZWS Moers 08 – TC WattExtra Bocholt – 0:9, 0:18, 34:110

3. Spieltag (20. Mai) 
TC Rüppurr Karlsruhe 1929 – TC WattExtra Bocholt – 3:6, 7:12, 68:87
ETuF Essen – M2Beauté Ratingen – 3:6, 8:13, 84:101
TEC Waldau Stuttgart – TC ZWS Moers 08 − 4:5, 9:11, 84:86

4. Spieltag (3. Juni) 
TC ZWS Moers 08 – TC Rüppurr Karlsruhe 1929 − 5:4, 13:8, 100:67
M2Beauté Ratingen – TEC Waldau Stuttgart – 5:4, 11:9, 83:76
ETuF Essen – TC WattExtra Bocholt – 4:5, 10:10, 77:73

5. Spieltag (10. Juni) 
TC WattExtra Bocholt – M2Beauté Ratingen – 5:4, 11:8, 90:77
TEC Waldau Stuttgart – TC Rüppurr Karlsruhe 1929 − 9:0, 18:0, 109:20
TC ZWS Moers 08 – ETuF Essen – 3:5, 7:13, 61:98

Erfolgreichste Spielerinnen 
  (M2Beauté Ratingen) mit zehn Siegen bei zehn Auftritten
  (TC WattExtra Bocholt) mit neun Siegen bei neun Auftritten
  (TC WattExtra Bocholt) mit acht Siegen bei acht Auftritten

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2012
 1. Tennis-Bundesliga (Herren) 2012
 1. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2012

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

2012
Tennissaison 2012